Nome comune del Citrullus lanatus.
Cocomero asinino ovvero la pianta erbacea perenne Ecballium elaterium.
In alcuni dialetti il cetriolo o una Cucurbitacea in genere.
Carosello, un ecotipo del melone.

Altri progetti